Agresszió, pszichológiai fogalom
 Agresszió, nemzetközi jogi fogalom
Film
 Agresszió (L'agression), 1975-ös francia film